Škrinja, dio namještaja
Škrinja (vrh), planinski vrh na Kalniku